Pro-Demokratie-Lager steht für:
 Pro-Demokratie-Lager (Hongkong)
 Pro-Demokratie-Lager (Macau)